Saint-Alban-sur-Limagnole é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 51,23 km².

Demografia 

Comunas de Lozère